Mario Liebers (1960-), patineur artistique allemand
Martin Liebers (1985-), patineur artistique allemand
Matthias Liebers (1958-), footballeur allemand
Peter Liebers (1988-), patineur artistique allemand